Monika Führer ist der Name folgender Personen:

* Monika Führer (Medizinerin) (* 1961), deutsche Palliativmedizinerin
 Monika Führer (Tischtennisspielerin) (* 1990), Schweizer Tischtennisspielerin